Jméno a příjmení Peter Baláž má více nositelů:

 Peter Baláž (* 1979) – slovenský esperantista
 Peter Baláž (fyzik) (1917–1998) – slovenský fyzik a pedagog
 Peter Baláž (motocyklový závodník) (* 1945) - slovenský silniční motocyklový závodník